Composity (, , транскрипция: Компосити) е българска софтуерна компания, която разработва и предлага облачно базиран бизнес софтуер (ERP) предзнаначен за малкия и среден бизнес. Софтуерните решения се разпространяват като софтуер като услуга (SaaS).

Composity е интегрирано софтуерно решение за управление на всички вътрешни и външни бизнес процесите в организация – CRM, Продажби, Складов софтуер, Фактуриране, Счетоводен софтуер, Управление на документи, Система за управление на съдържанието, Бизнес анализи и генератор на отчети. Всяко решение може да бъде използвано самостоятелно или в една обща система.

Основните компоненти на Composity са:
 Бизнес Пакет (ERP)
 Маркетинг и Продажби Пакет
 Приложения и Добавки

Всеки Composity пакет се актуализира редовно с нови модули и функционалности. Благодарение на нарастващата общност от потребители и мрежа от официални партньори в цял свят, компанията е в състояние да поддържа и изпълнява проекти в различни региони и държави.

Кратка история 
Composity е основана през януари месец 2006 година. През 2014 след ребрандиране с нова фирмена идентичност и лого, фирмата представя ERP система за малки и средни фирми.

От 2014 г. насам Composity също така поддържа свой собствен фирмен блог. Публикациите, писани и публикувани от служителите в компанията, са на теми за бизнес, маркетинг и технологични.

Архитектура 
Платформата Composity е написана на програмния език PHP в среда на Symfony и се разпространява под софтуерния лиценз „софтуер като услуга“. Системата е организирана в три основни пакета. Всеки пакет се състои от няколко модула с допълнителни приложения. Composity софтуер събира и комбинира данните на компанията от всички отделни модули в една цялостна ERP система, обогатена с функции за маркетинг и продажби.

Composity Бизнес Пакет (ERP) 
Composity Бизнес пакет (ERP) е интегрирана система от уеб базирани бизнес приложения. Всеки модул може да бъде използван самостоятелно или заедно в единна ERP система.
 Склад
 Продажби
 Електронно фактуриране
 Счетоводен софтуер
 Управление на документи
 Бизнес анализи

Composity Пакет Маркетинг и Продажби 
Софтуерният продукт на Composity за управление на активностите по маркетинг и продажби има три основни модула: CRM система, следи и управлява взаимоотношенията с клиентите и маркетинговите усилия на фирмата; Управление на съдържание за създаване на корпоративен уеб сайт, блог, клиентски портал и целеви страници; Модул продажбите обхваща целия процес на обслужване на поръчки и оферти.

 Управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)
 Уеб сайт и клиентски портал
 Онлайн магазин

Приложения и добавки 
Платформата разполага със собствен онлайн магазин за приложения, които могат да се добавят към основните модули. Допълнителните приложения са предназначени да помагат на потребителите да изпълняват конкретни задачи.

Източници

Външни препратки 
 Официална страница
 Официален блог

Софтуерни компании във Варна
Основани в България през 2006 година